Edward Stafford, IV barón Stafford (1572 – 16 de septiembre de 1625), era el hijo de Edward Stafford, III Barón Stafford, y Mary Stanley, hija de Edward Stanley, III conde de Derby y Dorothy Howard. Se convirtió en IV barón Stafford a la muerte de su padre en 1603.

Se casó con Isabel Forster, hija de Thomas Forster de Tong, Shropshire. La familia de Isabel servía a la casa del conde de Leicester.

Edward Stafford, como antes su padre, fue patrono de Lord Stafford's Company, que estuvo activa al menos hasta 1617

Muerte y sucesión. 
Stafford tuvo un hijo, Edward (1602 – 6 de abril de 1621).  Este se casó con Ann Wilford, hija de James Wilford de Newman Hall, Quendon, Essex. Tuvieron dos hijos:

 Mary Stafford, esposa de Sir William Howard, hijo menor del XXI conde de Aurundel. Tras la muerte de su sobrina, obtuvo el título no hereditario de condesa de Stafford. Su esposo fue nombrado vizconde Stafford.
 Henry Stafford, V barón Stafford (24 de septiembre de 1621 – 4 de agosto de 1637).Hijo póstumo.

Edward murió antes que su padre. Por ello, a la muerte del barón en 1635, fue sucedido por su nieto Henty, V barón Stafford.

Ascendencia

Referencias 

Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Fallecidos en 1625
Nacidos en 1572
Familia Stafford